El nombre de Jaume Carner puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Jaume Carner Romeu (1867-1934), abogado y dirigente de la Lliga Regionalista.
 Jaume Carner i Suñol (1925-1992), financiero catalán, presidente del Consejo de Administración de Banca Catalana (1959-1978).
 Jaume Carner i Ribalta (1898-1988), político y escritor catalán.